Телья-Син () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Собрарбе. Занимает площадь 90.32 км². Население — 266 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Уэски